Republic of China
 Le Roc (gemeente), een gemeente in het Franse département Lot
 Race of Champions, een autosportevenement
 Rate of Change, een maat voor de verandering van de beurskoers; zie Momentum indicator
 Roc (mythisch wezen)
 Rock de Braziliaan of Le Roc, een zeerover
 Roc (televisieserie), een Amerikaanse comedyserie (1991-1994)

 Regionaal opleidingencentrum, een schoolfusie in Nederland
 ROC (Annemasse), een Frans historisch motorfietsmerk
 ROC (Birmingham), een Brits historisch motorfietsmerk
 ROC-curve, een beoordelingsdiagram
 Russisch Olympisch Comité

Zie ook 
 Rok (doorverwijspagina)